Ресник может означать:

География 
Босния и Герцеговина
 Ресник — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Ресник — село в общине Хаджичи Федерации Боснии и Герцеговины.

Сербия
 Ресник — село в городской общине Аэродром (город Крагуевац).
 Ресник — село в общине Бабушница (Пиротский округ).
 Ресник — село в общине Вучитрн (Косово и Метохия).
 Ресник — село в общине Клина (Косово и Метохия).
 Ресник — село в общине Раковица (Белград).
 Ресник — село в общине Сокобаня (Заечарский округ).

Словения
 Ресник — село в общине Зрече.

Хорватия
 Ресник — посёлок городского типа в общине Плетерница.
 Ресник — район в городе Каштела.

Черногория
 Ресник — посёлок в общине Биело-Поле.

Фамилия 
 Ресник, Вили (род. 1963) — югославский и словенский певец.

См. также